Пьер-Алекса́ндр Паренто́ (; , , Канада) — бывший канадский хоккеист, правый нападающий.

Карьера 
Пьер-Александр Паренто начал профессиональную карьеру в клубе QMJHL «Монктон Уайлдкэтс». В 2001 году молодого форварда выбрал на драфте клуб «Анахайм Майти Дакс». В системе «Анахайма» Паренто пробыл до декабря 2006 года, когда был обменян в «Чикаго», но в «Ястребах» на задержался, меньше, чем через год став игроком «Нью-Йорк Рейнджерс».

В основном составе «Рейнджеров» Паренто сыграл всего 22 матча, большую часть времени проведя в фарм-клубе. В 2010 году Паренто перешёл в другой нью-йоркский клуб — «Айлендерс». В составе «Островитян» форвард впервые в своей карьере в НХЛ получил твёрдое место в основном составе; 2 года спустя Паренто перешёл в «Колорадо», где также отыграл 2 сезона.

В 2014 году Пьер-Александр вернулся на родину, перейдя в результате обмена в самый именитый канадский клуб — «Монреаль Канадиенс». 30 июня 2014 года «Колорадо» обменяли Паренто и выбор в пятом раунде драфта 2015 года в «Монреаль» на нападающего Дэнни Бриера. 29 июня 2015 года «Монреаль» выкупил последний год контракта Паренто.

1 июля 2015 года Паренто перешёл в «Торонто Мейпл Лифс» и подписал с клубом контракт на один год. Паренто назвал главного тренера Майка Бэбкока «Торонто Мейпл Лифс» главной причиной подписания контракта. Они ранее работали вместе в «Анахайме» более десяти лет назад. Сезон 2015/16 стал лучшим для Паренто с 2013 года, он набрал 41 очко. 

3 июля 2016 года подписал однолетний контракт с бывшей командой «Нью-Йорк Айлендерс», однако не проведя ни одного матча в сезоне, 10 октября 2016 года был выставлен на драфт отказов, откуда его забрал «Нью-Джерси Дэвилз». За «Дьяволов» набрал 27 очков в 59 встречах, но на дедлайне был обменян 1 марта 2017 года в «Нэшвилл Предаторз» на выбор в 6-м раунде Драфта НХЛ 2017 года. Вместе с «Нэшвиллом» дошел до Финала Кубка Стэнли. Всего за «Предаторз» провел 13 матчей, из которых заработал лишь 1 передачу.

После сезона «Предаторз» не предложили Паренто контракт. 6 сентября 2017 года Паренто согласился участвовать в тренировочном лагере «Детройт Ред Уингз», однако контракт ему вновь не предложили.

1 ноября 2017 года подписал однолетний контракт с «Автомобилистом». 14 июня 2018 года Паренто объявил о завершении карьеры.

В настоящее время является ассистентом тренера университета Монктона.

Карьера в сборной 
В составе молодёжной сборной Паренто принимал участие в чемпионате мира, по итогам которого сборная Канады завоевала серебряные медали.

Достижения 
 Молодёжная сборная:
Обладатель серебряных медалей чемпионата мира — 2003

Примечания

Ссылки 
 
 

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные правые нападающие
Игроки «Монктон Уайлдкэтс»
Игроки «Шикутими Сагенинс»
Игроки «Шербрук Касторс»
Игроки «Цинциннати Майти Дакс»
Игроки «Портленд Пайретс»
Игроки «Норфолк Эдмиралс»
Игроки «Чикаго Блэкхокс»
Игроки «Хартфорд Вулф Пэк»
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Игроки «Нью-Йорк Айлендерс»
Игроки «Колорадо Эвеланш»
Игроки «Монреаль Канадиенс»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки ХК «Автомобилист»
Игроки «Нэшвилл Предаторз»
Игроки «Нью-Джерси Девилз»
Спортсмены по алфавиту
Хоккейные нападающие
Хоккеисты по алфавиту
Персоналии по алфавиту
Задрафтованные ХК «Анахайм Дакс»